De kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2006 van de Partij voor de Dieren werd op het partijcongres op 1 oktober 2006 vastgesteld. De eerste twee personen zijn ook daadwerkelijk gekozen. Achter de namen van de kandidaten staat het aantal uitgebrachte stemmen.

De lijst 
vet: verkozen
schuin: voorkeurdrempel overschreden

 Marianne Thieme - 150.307 stemmen
 Esther Ouwehand - 4.370
 Bernd Timmerman - 1.650
 Lieke Keller - 1.385
 Peter Boogaard - 821
 Birgit Verstappen - 868
 Carla van Viegen - 466
 Anja Hazekamp - 517
 Ton Dekker - 474
 regionale kandidaten
 regionale kandidaten
 regionale kandidaten
 regionale kandidaten
 regionale kandidaten
 Dirk Boon - 196
 Renée Vermijs - 397
 Karen van Holst Pellekaan - 353
 Ivo de Wijs - 989
 Gerti Bierenbroodspot (niet verkiesbaar in kieskring 2 en 4) - 383
19/20. Mensje van Keulen - 171
20/21. Rudy Kousbroek - 368
21/22. Paul Cliteur - 470
22/23. Mohammed Benzakour - 211
23/24. Maarten 't Hart - 796
24/25. Charlotte Mutsaers - 193
25/26. Georgina Verbaan - 1.337
26/27. Belinda Meuldijk - 2.209
27/28. Martin Gaus - 1.933
28/29. Jan Wolkers - 3.104
29/30. Kees van Kooten - 4.479

Regionale kandidaten
De plaatsen 10 t/m 14 op de lijst waren per kieskring verschillend ingevuld.

Tweede Kamerverkiezingen 2006/Kandidatenlijst/PvdD
Partij voor de Dieren